Гибадуллин (Гибадулин) — фамилия. Носители:

 Гибадуллин, Габдулхак Габдуллович (1952—2016) — советский и российский артист цирка (клоун, дрессировщик, акробат), народный артист Марийской АССР, заслуженный артист Татарской АССР.

 Гибадуллин, Миннитагир Гибадуллинович (1898—1982) — писатель-сказочник, участник башкирского национального движения.
 Гибадулин, Талгат Абдулович (род. 1946) — советский и российский спортсмен, Мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо, Заслуженный тренер РСФСР.